

Patronymes 
Gontcharov (masculin ; ) ou Gontcharova (féminin ; ), également Gontcharoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Gontcharov 
 Boris Simon-Gontcharov (1913-1972), peintre, écrivain et traducteur français
 Ivan Gontcharov (1812-1891), écrivain russe
 Maksim Gontcharov (1989-), joueur de hockey sur glace russe
 Piotr Gontcharov (1888-1970), compositeur russe
 Ruslan Goncharov (1973-), patineur artistique ukrainien
 Valeri Goncharov (1977-), gymnaste ukrainien
 Vassili Gontcharov (1861-1915), cinéaste russe, pionnier du cinéma muet dans l'Empire russe

Gontcharova 
 Margarita Gontcharova (1991-), athlète russe

 Valeria Gontcharova (1988-), joueuse de volley-ball russe

Canular cinématographique 
Goncharov est un canular créé en 2022 sur le réseau social Tumblr : ce serait un film de Martin Scorsese; les internautes se prêtant au jeu, un scénario est élaboré ainsi qu'une affiche, une musique, une distribution, un teaser, une pochette DVD, des commentaires et interviewes de spectateurs.

Patronyme russe